Tenco bezeichnet
 Luigi Tenco (1938–1967), italienischer Liedermacher
 den ihm zu Ehren vergebenen internationalen Preis für Liedermacher, siehe Tenco-Preis

Siehe auch:
 Tenkō